Ел Трен има више значења:

 Ел Трен (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Трен, Бачоко, Гранха (Искакистла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Трен (Алтар), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Трен (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Трен, Лос Наранхос (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Трен (Сојопа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику